Лук:
 Лук (растение) () — род растений семейства Амариллисовые, пищевая, лекарственная, декоративная культура.
 Лук репчатый () — широко распространённая овощная культура, растение рода Лук.
 Зелёный лук — коммерческое и кулинарное наименование ряда отдельных видов рода Лук, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть.
 Лук (оружие) — разновидность метательного оружия.
 Музыкальный лук — один из древнейших музыкальных инструментов.
 Лук (тактика) — средневековая японская тактическая единица (численность войска до появления огнестрельного оружия измерялась в луках.
 Лук (мода) () — продуманный до мелочей образ, который включает в себя одежду, обувь, аксессуары, причёску, маникюр, макияж.

Персоналии 
Лук () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Лук, Александр Наумович (1928—1982) — советский учёный-философ, специалист по теории творчества и науковедению, врач-невропатолог, переводчик.
 Лук, Артур (, 1895—1962) — немецкий политик, ландрат в Готе.
 Лук, Карл-Хайнц (, род. 1945) — бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года по лыжному двоеборью.
 Лук, Франк (, род. 1967) — немецкий биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира.
 Лук, Ханс фон (, 1911—1997) — немецкий офицер; во Второй мировой войне награждён Рыцарским крестом Железного креста.

См. также 
 Лука (значения)
 Луковица (значения)
 Девять луков — древнеегипетское обозначение врагов Египта.
 Гусиный лук () — род травянистых луковичных растений семейства Лилейные.
 Морской лук () — многолетнее травянистое растение рода Дримия семейства Гиацинтовые.

Примечания